Старая Станица — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги на стыке действующей линии Москва — Ростов-Главный в Миллеровском районе Ростовской области. Имеет статус промежуточной станции.

Пригородное сообщение 
Через станцию Старая Станица км осуществляется движение поездов пригородного сообщения.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Ростовской области

Остановочные пункты Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги